Tây Sơn (huyện), een district in provincie Bình Định
 Tây Sơn (Hà Tĩnh), een thị trấn in district Hương Sơn, provincie Hà Tĩnh
 Tây Sơn (An Khê, Gia Lai), een phường in de stad An Khê, provincie Gia Lai
 Tây Sơn (Pleiku, Gia Lai), een phường in de stad Pleiku, provincie Gia Lai
 Tây Sơn (Ninh Bình), een phường in de stad Tam Điệp, provincie Ninh Bình
 Tây Sơn (Nghệ An), een xã in district Kỳ Sơn, provincie Nghệ An
 Tây Sơn (Thái Bình), een xã in district Tiền Hải, provincie Thái Bình
 Tây Sơn (Hanoi)

Zie ook
 Tay Son-periode, een periode in de Vietnamese geschiedenis (ca. 1778 - 1802)